Караулов, Николай:
 Караулов, Николай Александрович (1876—1937) — русский историк, востоковед, офицер, участник Первой мировой войны, репрессирован и расстрелян.
 Караулов, Николай Аполлонович (в монашестве — епископ Николай; 1871—1932) — русский священнослужитель, викарий Вологодской епархии.